

Patronymie 
 André Lebert (1864-1942), un avocat et un homme politique français
 François Lebert (1925-2016), général de brigade français 
 Guillaume Lebert, un skieur acrobatique français
 Hans Lebert (1919-1993), écrivain autrichien
 Henri Lebert (1794-1862), un peintre alsacien
 Hermann Lebert (1813-1878), un médecin et un naturaliste allemand
 Karine Lebert, (?- ), un écrivain français 
Patronyme allemand